Amanzio Todini – regista italiano
 Gilberto Todini – pittore italiano
 Luisa Todini – imprenditrice e politica italiana
 Mario Todini – politico italiano